Жутица може да се односи на:

 Жутица, један од знакова који се могу јавити у многим болестима. Ранији назив за инфективни хепатитис и опструктивну (екстрахепатичну и интрахепатичну) жутицу. Општи назив којим се означавају болести јетре праћене жутом пребојеношћу коже.
или

 Жутица (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ